Gayane Chiloyan (2000-), athlète arménienne ;

 Slavig Chiloyan (1940-1975), poète arménien.